Cantamessa peut désigner :
 Christian Cantamessa (1976-), réalisateur, scénariste et créateur de jeux vidéo italo-américain ;
 Gene Cantamessa (1931-2011), ingénieur du son américain ;
 Philippe Cantamessa (?-), animateur belge de radio ;
 Steve Cantamessa (?-), ingénieur du son américain ;